L'Évenkie, ou district autonome des Evenks, en Russie
 Les Evenks, peuple de Sibérie.
 L'evenki, leur langue.
 La Bannière autonome evenk, subdivision administrative de la Mongolie-Intérieure.
 Le canton de la minorité evenki d'Aulunguya, en Mongolie-Intérieure.